Thule – starożytna nazwa wyspy na północnym Atlantyku, prawdopodobnie Islandia, Szetlandy lub wybrzeże Norwegii,
 Kultura Thule – przodkowie Inuitów,
 Thule – dawna nazwa Qaanaaq, miasta w północno-zachodniej Grenlandii,
 Thule – niewielka wyspa wchodząca w skład terytorium Georgia Południowa i Sandwich Południowy;
 (279) Thule – planetoida,
 Towarzystwo Thule – poprzednik partii nazistowskiej.

Zobacz też 
 Ultima Thule